Pietroșani se poate referi la:

Pietroșani, Argeș
Pietroșani, Prahova
Pietroșani, Teleorman
Castrul roman de la Pietroșani

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)
 Petroșani